AE eller Ae kan syfta på:

 AE – ISO: 31-1, se Astronomisk enhet
 AE – landskod för Förenade Arabemiraten
 .ae – nationell toppdomän för Förenade Arabemiraten
 AE – ett bild- och videoredigeringsprogram till datorn, se Adobe After Effects
  AE – ett företag, se  AB Atomenergi
 Æ – en ligatur
 Ae, Skottland – en by i Dumfries and Galloway, Skottland
 Ae – det åldrade hjonet i Rigstula, se Rig